Saints and Sinners Festival est un festival américain de hardcore et de metal ayant lieu tous les ans au New Jersey depuis 2006.

Programmation

2006 

A Life Once Lost, All That Remains, Atreyu, Bleeding Through, Cellador, Chiodos, Despised Icon, Drop Dead, Gorgeous, Ed Gein, Escape the Fate, Every Time I Die, Folly, From A Second Story Window, Full Blown Chaos, God Forbid, Heavy Heavy Low Low, Helvetika, Job for a Cowboy, Killswitch Engage, Ligeia, Mindless Self Indulgence, Nora, Remembering Never, See You Next Tuesday, Suicide City, The Devil Wears Prada, The Kisscut, The Number Twelve Looks Like You, The Warriors, This Is Hell, Through The Grey, Through the Eyes of the Dead, Unearth, Zero Strikes Back.

2007 

Le  : Against me ! , August burns red, Gaslight anthem, Kaddisfly, Newlywed Disaster, Saves the day.

Le  : Glassjaw, Between the buried and me, Bless the Fall, Misery signals, Modern life is war, Saosin, All Shall Perish.

Liens externes 

 Site officiel

Festival de heavy metal